Augustinussen ist der Familienname folgender Personen:

Sebastian Augustinussen (* 1996), dänischer Handballspieler
Thomas Augustinussen (* 1981), dänischer Fußballspieler